Мечеви кандидата 1968 — су део циклуса такмичења за титулу првака света у шаху, где победник постаје изазивач првака света.

Учесници ових мечева, њих осам, укључујући Борис Спаски и Михаил Таљ - финалисти претходног меча кандидата, као и 6 победника  Међузонског турнира у шаху, Сус, 1967 - Ефим Гелер, Светозар Глигорић, Виктор Корчној, Бент Ларсен, Лајош Портиш и Самјуел Решевски. Сви ови познати шахисти су већ учествовали на турнирима кандидата, а Спаски, Таљ, Ларсен, Портиш и Гелер су учествовали у мечевима кандидата пре 3 године. Мечевима кандидата из 1968. предходила су такмичења у 10 ФИДЕ зона (Зонски турнири), након чега је уследио међузонски турнир у Сусу 1967 год.

Спаски је у финалу савладао Корчноја и по други пут добио право на меч са светским шампионом Тигран Петросјаном.

Бент Ларсен и Михаил Таљ су у марту 1969. играли меч за треће место у Ерзелу Италија. Меч је добио Бент Ларсен са 5½:2½ и тиме се аутоматски квалификовао за следећи Међузонски турнир.

Мечеви кандидата 1968

Табеле мечева

Четвртфинале

Полуфинале

Финале 

 Главни судија: Саломон Флор

Меч за 3-ће место

Литература 
 На первенство мира. Матчи претендентов. Белград : Центар за унапређивање шаха ШСJ, 1969. С. 41—288, 289—311.
 Шахматы : Энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 316. .

Спољашње везе 
 Партије мечева на сајту pgnmentor.com

Мечеви кандидата 1968
Шах у 1968.